Jaime Alem (Franca, 21 de fevereiro de 1952) é um compositor, instrumentista, arranjador e violonista brasileiro. Desde 1985, atuou especialmente como diretor musical dos espetáculos realizados por Maria Bethânia, destacando-se como arranjador e produtor musical.
Cuidou dos arranjos da cantora Maria Bethânia por mais de 20 anos, até 2010. Em 2018 participou como violonista de show de Bethânia e Zeca Pagodinho.

Compositores do estado de São Paulo
Instrumentistas do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Violonistas do estado de São Paulo
Produtores musicais do estado de São Paulo
Naturais de Franca